Zespół Gardnera (gastrologia)
 Zespół alienacji rodzicielskiej